Lomatocarpa korovinii är en flockblommig växtart som beskrevs av Pimenov. Lomatocarpa korovinii ingår i släktet Lomatocarpa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
korovinii